

Cinema 
 Do You Remember? – film del 1922 diretto da Gaston Quiribet
Do You Remember? – film del 2014 diretto da Isaac H. Madge

Musica 
 Do You Remember? – traccia dell'album All Summer Long dei The Beach Boys del 1964
 Do You Remember? – singolo di Phil Collins del 1990 – dall'album ...But Seriously
 Do You Remember – singolo di Jay Sean del 2009, dall'album All or Nothing

Televisione 
 * Do You Remember? – serie televisiva britannica